Böhmer ou Boehmer est un patronyme porté entre autres par :

Caroline Böhmer (1763-1809), femme de lettres ;
Christian Boehmer Anfinsen (1916-1995), prix Nobel de chimie ;

 Eduard Böhmer (1829-1872), homme politique prussien ;
 Geneviève Böhmer (1928-2016), sculptrice française
Georg Rudolf Boehmer, (1723-1803), botaniste allemand ;
Georg Wilhelm Böhmer ou Georges-Guillaume Boehmer (1761-1839), Jacobin allemand, cofondateur de la République de Mayence, secrétaire du général Adam-Philippe de Custine ;
, (1904-1945), colonel dans l'état-major allemand, conjuré du complot du 20 juillet 1944 ;
Henning von Boehmer (né en 1943), auteur, éditeur, avocat et journaliste allemand ;
Johann Friedrich Böhmer (1795-1863), historien allemand ;
Justus Henning Boehmer, (1664-1749), juriste allemand ;
Kurt Böhmer (1892–1944), officier de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale ;
Louis Boehmer (1843-1896), agronome américano-allemand ;
 Philipp Adolph Böhmer, (1717-1789), médecin allemand, fils de Justus Henning

Konrad Boehmer (1941-2014), compositeur néerlandais ;
Maria Böhmer (né en 1950), politicienne allemand ;

Werner Böhmer (né en 1915), juriste allemand ;
Wolfgang Böhmer (né en 1936), politicien allemand.
Wolfgang Böhmer (né en 1959), compositeur et librettiste allemand.

Toponyme 
 , lac artificiel au Texas

Voir aussi 

 Böhmerwald ou forêt de Bohême, un massif de moyennes montagnes.

Bohmer
Patronyme germanique
Patronyme allemand